Mesaba bezeichnet

 Mesaba (Schiff, 1898), ein Passagierschiff
 Mesaba (Schiff, 1919), ein Frachtschiff
 Mesaba Airlines, eine Fluggesellschaft